

Geografia

Austria

Comuni 
 Ramsau – comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)
 Ramsau am Dachstein – comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Ramsau im Zillertal – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)

Frazioni 
 Ramsau – frazione del comune di Bad Goisern am Hallstättersee nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Ramsau – frazione del comune di Gosau nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Ramsau – frazione del comune di Mariazell nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Ramsau – frazione del comune di Molln nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Ramsau – frazione del comune di Pölla nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Ramsau – frazione del comune di Zell am Moos nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)

Germania

Comuni 
 Ramsau bei Berchtesgaden – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Frazioni 
 Ramsau – frazione del comune di Bad Heilbrunn nel circondario di Bad Tölz-Wolfratshausen (Baviera)
 Ramsau – frazione del comune di Edling nel circondario di Rosenheim (Baviera)
 Ramsau – frazione del comune di Nußdorf am Inn nel circondario di Rosenheim (Baviera)
 Ramsau – frazione del comune di Peiting nel circondario di Weilheim-Schongau (Baviera)
 Ramsau – frazione del comune di Reichertsheim nel circondario di Mühldorf a.Inn (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Ramsau – antico nome tedesco di Ramzová, frazione del comune di Ostružná nel distretto di Jeseník (Olomouc)

Svizzera 
 Ramsau – frazione del comune di Flawil nel distretto di Wil (Canton San Gallo)